Наль — имя и фамилия. Известные носители:
 Наль — царь в Древней Индии, персонаж «Махабхараты».
 Наль, Анатолий Миронович (1905—1970) — советский театральный актёр и режиссёр, поэт, переводчик.
 Наль, Иоганн Август (также Иоганн Август Наль Старший; 1710—1781) — немецкий скульптор эпохи рококо и классицизма.

 Наль, Анна Анатольевна (1942—2017) — русский поэт и переводчик с французского, новогреческого и ряда славянских языков.